Zapallito de tronco puede hacer referencia aː

 Zapallito redondo de tronco o Cucurbita maxima var. zapallito; 
 Zapallito alargado de tronco o "zucchini" (Argentina); o
 Zapallito de tronco, la arquitectura de la planta que no es guiadora, independientemente del cultivar.